

Musica 
Fields –  gruppo musicale degli anni 1970 
Fields – album dei Fields del 1971
Fields –  gruppo musicale degli anni 2000 
Fields – album dei Junip del 2010

Persone 
 A. Roland Fields (1884–...) – scenografo statunitense
 Bobby Fields (1949) – cestista statunitense
 Brandon Fields (1988) – cestista statunitense
 Connor Fields (1992) – ciclista di BMX statunitense
 Courtney Fields (1982) – cestista statunitense
 Dorothy Fields (1904-1974) – paroliera e compositrice statunitense
 Duggie Fields (1945) – pittore britannico
 George Fields (1921-2014) – cestista statunitense
 Gracie Fields (1898-1979) – attrice, cantante e comica inglese
 Herbie Fields (1919-1958) – clarinettista e sassofonista statunitense
 Jack Fields (1952) – politico statunitense
 Jackie Fields (1908-1987) – pugile statunitense
 John Charles Fields (1863-1932) – matematico e accademico canadese
 John Fields (1988) – cestista statunitense
 Kenny Fields (1962) – cestista statunitense
 Kim Fields (1969) – attrice statunitense
 Landry Fields (1988) – cestista e dirigente sportivo statunitense
 Mark Fields (1972) – giocatore di football americano statunitense 
 Shep Fields (1910-1981) – musicista e compositore statunitense
 Solar Fields (...) – musicista svedese
 Stanley Fields (1883-1941) – attore statunitense
 Verna Fields (1918-1982) – montatrice statunitense
 W. C. Fields (1880-1946) – comico e attore statunitense
 William Fields (1929-1992) – canottiere statunitense